Friedrichstal (Baiersbronn), plaats in de gemeente Baiersbronn, Baden-Württemberg
 Friedrichstal (Groenland), plaats op Groenland
 Friedrichstal (Radeberg), plaats bij Radeberg, Sachsen
 Friedrichstal (Solingen), Hofschaft in Solingen, Nordrhein-Westfalen
 Friedrichstal (Steinbergkirche), plaats bij Steinbergkirche, Schleswig-Holstein
 Friedrichstal (Stutensee), plaats bij Stutensee, Baden-Württemberg
 Friedrichstal, dal van de bovenloop van de rivier de Reichenbach